Deze lijst omvat voetballers die bij de Engelse voetbalclub Leeds United AFC spelen of gespeeld hebben. De spelers zijn alfabetisch gerangschikt.

A
  Mark Aizlewood
  Ben Alnwick
  Oluwatomiwo Ameobi
  Wayne Andrews
  Casper Ankergren
  Jimmy Armfield
  Neil Aspin
  Mansour Assoumani
  Vurnon Anita

B
  Hugh Baird
  Ian Baird
  Eirik Bakke
  Barry Bannan
  Nick Barmby
  Peter Barnes
  Mick Bates
  David Batty
  Rob Bayly
  Luciano Becchio
  Jermaine Beckford
  Mark Beeney
  Paul Beesley
  Jim Beglin
  Rod Belfitt
  Willie Bell
  Ian Bennett
  Federico Bessone
  Nathan Blake
  Noel Blake
  Robert Blake
  Jason Blunt
  Rob Bowman
  Lee Bowyer
  Wesley Boyle
  Raúl Bravo
  Billy Bremner
  Michael Bridges
  Tomas Brolin
  Leigh Bromby
  Jason Brown
  Michael Brown
  Bobby Browne
  Alex Bruce
  Jacob Burns
  Paul Butler

C
  Danny Cadamarteri
  Alex Cairns
  Steven Caldwell
  Zoumana Camara
  Shane Cansdell-Sherriff
  Éric Cantona
  Tony Capaldi
  Clarke Carlisle
  Sébastien Carole
  Scott Carson
  Thommy Casey
  Wilf Chadwick
  Jeff Chandler
  Lee Chapman
  Cyril Chapuis
  John Charles
  Jack Charlton
  Trevor Cherry
  Malcolm Christie
  Paweł Cibicki
  Jamie Clapham
  Allan Clarke
  Adam Clayton
  Davy Cochrane
  Bobby Collins
  Neill Collins
  Paul Connolly
  Leon Constantine
  Terry Cooper
  Wilf Copping
  Andrew Couzens
  Stephen Crainey
  Richard Cresswell
  Jason Crowe
  Tony Currie
  Billy Cush

D
  Olivier Dacourt
  Bobby Davison
  Ken De Mange
  Brian Deane
  Fabian Delph
  Shaun Derry
  Carl Dickinson
  Liam Dickinson
  Paul Dickov
  El-Hadji Diouf
  Didier Domi
  Tony Dorigo
  Jonathan Douglas
  Michael Doyle
  Michael Duberry
  Harry Duggan

E
  Willis Edwards
  Ugo Ehiogu
  Gylfi Einarsson
  Anthony Elding
  Robbie Elliott
  Tom Elliott
  Hogan Ephraim
  Gareth Evans

F
  Chris Fairclough
  Amdy Faye
  Rio Ferdinand
  Steven Ferguson
  Filipe da Costa
  Peter Fitzgerald
  Darryl Flahavan
  Tore André Flo
  John Joe Flood
  Brian Flynn
  Caleb Folan
  Mick Foley
  Mark Ford
  Robbie Fowler
  Hayden Foxe
  Dougie Freedman
  Bob Fullam
  Billy Furness

G
  Chris Galvin
  Scott Gardner
  Johnny Giles
  David González
  Max Gradel
  Arthur Graham
  Danny Graham
  Danny Granville
  Andy Gray
  Eddie Gray
  Frank Gray
  Michael Gray
  Robert Green
  Brian Greenhoff
  Jimmy Greenhoff
  Sean Gregan
  Mike Grella
  Léandre Griffit
  Joel Griffiths
  Jay-Roy Grot
  Bradley Groves
  Steve Guppy

H
  Tony Hackworth
  Alf-Inge Håland
  Gunnar Halle
  Ray Hankin
  Dan Harding
  Chad Harpur
  Carl Harris
  Ernest Hart
  Paul Hart
  Ian Harte
  Allan Harvey
  David Harvey
  Jimmy Floyd Hasselbaink
  Mark Hateley
  Will Hatfield
  John Hawley
  Danny Hay
  David Healy
  Matt Heath
  Terry Hibbit
  Martin Hiden
  Shane Higgs
  Craig Hignett
  Sam Hird
  Steve Hodge
  David Hopkin
  Geoff Horsfield
  Jonathan Howson
  Darren Huckerby
  Andy Hughes
  Phil Hughes
  Rob Hulse
  Billy Humphries
  Norman Hunter
  Paul Huntington

I
  Sasa Ilic
  Denis Irwin

J
  Mark Jackson
  Tom Jennings
  Julian Joachim
  Richard Jobson
  Adam Johnson
  Bradley Johnson
  Jemal Johnson
  Seth Johnson
  Simon Johnson
  Chris Jones
  Matthew Jones
  Mick Jones
  Vinnie Jones
  Joe Jordan

K
  Trésor Kandol
  Robbie Keane
  Paul Keegan
  Gary Kelly
  Paddy Kenny
  Darren Kenton
  Andy Keogh
  Dylan Kerr
  Harry Kewell
  Matthew Kilgallon
  Neil Kilkenny
  Marlon King
  Radostin Kishishev
  Patrick Kisnorbo
  Tommy Knarvik
  Willem Korsten
  Rasmus Nissen Kristensen

L
  Jimmy Langley
  Pierre Laurent
  George Law
  Tom Lees
  Aaron Lennon
  Eddie Lewis
  Eric Lichaj
  Derek Lilley
  David Livermore
  Jake Livermore
  Andrew Lonergan
  Peter Lorimer
  Shane Lowry
  David Lucas
  Teddy Lučić
  John Lukic
  Jonathan Lund

M
  Paul Madeley
  Alan Martin
  Con Martin
  David Martin
  Nigel Martyn
  Rui Marques
  Phil Masinga
  Dominic Matteo
  Lee Matthews
  Alan Maybury
  Billy McAdams
  Gary McAllister
  Jimmy McCabe
  George McCartney
  John McClelland
  George McCluskey
  Ross McCormack
  Jock McDougall
  John McGovern
  Duncan McKenzie
  Steven McKeown
  Jamie McMaster
  Eddie McMorran
  Stephen McPhail
  Gordon McQueen
  Gary McSheffrey
  Ľubomír Michalík
  Liam Miller
  Danny Mills
  James Milner
  Danny Milosevic
  Robert Molenaar
  Ian Morris
  Jody Morris
  Paul Murphy

N
  Richard Naylor
  Jon Newsome
  Kevin Nicholls
  Ramón Núñez

O
  Andy O'Brien
  Darren O'Dea
  Michael O'Grady
  Stephen O'Halloran
  John O'Hare
  David O'Leary
  Paul Okon
  Salomon Olembé
  Brett Ormerod
  John Oster

P
  Carlton Palmer
  Ben Parker
  Derek Parlane
  Billy Paynter
  Alan Peacock
  John Pemberton
  Jermaine Pennant
  Noel Peyton
  Terry Phelan
  Aubrey Powell
  Kevin Pressman
  David Prutton
  Danny Pugh

R
  Paul Rachubka
  Lucas Radebe
  Paul Reaney
  Don Revie
  Bruno Ribeiro
  Frazer Richardson
  Michael Ricketts
  Andy Ritchie
  David Robertson
  Andy Robinson
  Paul Robinson
  David Rocastle
  Roque Junior
  Danny Rose
  Ian Rush

S
  Armando Sá
  Alejandro Sabella
  Lamine Sakho
  Lloyd Sam
  John Scales
  Kasper Schmeichel
  Scott Sellars
  Kevin Sharp
  Lee Sharpe
  Alan Sheehan
  Paul Shepherd
  John Sheridan
  Enoch Showunmi
  Carl Shutt
  Harpal Singh
  Alan Smith
  Henry Smith
  Kevin Smith
  Robert Snodgrass
  Glynn Snodin
  Sam Sodje
  Davide Somma
  Sebastian Sorsa
  Gary Speed
  Gary Sprake
  Matthew Spring
  Bert Sproston
  Graham Stack
  Eric Stephenson
  Mel Sterland
  Byron Stevenson
  David Stewart
  Steve Stone
  Gordon Strachan
  Frank Strandli
  Pascal Struijk
  Robert Stucki
  Neil Sullivan
  Peter Sweeney

T
  Bob Taylor
  Charlie Taylor
  Jack Taylor
  Paul Telfer
  Mickey Thomas
  Ian Thomas-Moore
  Alan Thompson
  Zac Thompson
  Mark Tinkler
  Lee Trundle
  Charlie Turner
  Jim Twomey

V
  Mark Viduka
  Sam Vokes
  Mark de Vries

W
  Russell Wainscoat
  Ray Wallace
  Rod Wallace
  Simon Walton
  Tony Warner
  Sanchez Watt
  Jonathan Webb
  Ian Westlake
  Curtis Weston
  Don Weston
  David Wetherall
  Noel Whelan
  Aidan White
  David White
  John White
  Mike Whitlow
  Chris Whyte
  Clyde Wijnhard
  Mark Wilberforce
  Jason Wilcox
  Harold Williams
  Jamie Winter
  Jonathan Woodgate
  Martin Woods
  Nigel Worthington
  Alan Wright
  Jermaine Wright

Y
  Anthony Yeboah
  Terry Yorath

Leeds United
Leeds United AFC